Ла Нутрија има више значења:

 Ла Нутрија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Нутрија (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Нутрија (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нутрија (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нутрија, Ганадерија Супрема (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нутрија, Дон Хуан (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Нутрија (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику